Ossi Väänänen (né le  à Vantaa en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il a commencé le hockey sur glace à l'âge de cinq ans au Jokerit Helsinki, et a ensuite joué à Phoenix avant de signer avec l'Avalanche du Colorado
. Le 1er juillet 2008 il signe un contrat de un an avec les Flyers de Philadelphie pour 1 million de dollars.

Carrière internationale
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il a remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin.

Trophées et honneurs personnels

Oddset Hockey Games 
 2012 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 48 || 0 || 1 || 1 || 42 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1999-2000 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 49 || 1 || 6 || 7 || 46 || 11 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2000-2001 || Coyotes de Phoenix || LNH || 81 || 4 || 12 || 16 || 90 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Coyotes de Phoenix || LNH || 76 || 2 || 12 || 14 || 74 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2002-2003 || Coyotes de Phoenix || LNH || 67 || 2 || 7 || 9 || 82 || -  ||- || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2003-2004 ||Coyotes de Phoenix ||LNH ||67 ||2 ||4 ||6 ||87 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Avalanche du Colorado ||LNH ||12 ||0 ||0 ||0 ||2 ||11 ||0 ||1 ||1 ||18
|-
| 2004-2005 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 28 || 2 || 2 || 4 || 30 || 12 || 0 || 0 || 0 || 26
|-
| 2005-2006 || Avalanche du Colorado || LNH || 53 || 0 || 4 || 4 || 56 || 1 || 0 || 0 || 0 ||0
|-
| 2006-2007 ||  Avalanche du Colorado|| LNH || 74 || 2 || 6 || 8 || 69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||45 ||7 ||8 ||15 ||102 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||46 ||1 ||9 ||10 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Canucks de Vancouver ||LNH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2009-2010|| Dinamo Minsk|| KHL|| 52|| 0|| 6|| 6|| 76|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 60|| 2|| 11|| 13|| 79|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2011-2012|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 57|| 5|| 16|| 21|| 98|| 10|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2012-2013|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 53|| 2|| 11|| 13|| 61|| 6|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2013-2014|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 44|| 1|| 4|| 5|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0||0
|-
| 2014-2015|| Jokerit Helsinki || KHL || 44 || 0 || 5 || 5 || 60 || 10 || 0 || 1 || 1 || 33
|-
| 2015-2016 || Jokerit Helsinki || KHL ||  6 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

|479 ||13 ||55 ||68 ||482 ||20 ||0 ||1 ||1 ||26

Notes et références 

Naissance en août 1980
Naissance à Vantaa
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du HK Dinamo Minsk
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé de bronze olympique finlandais
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais